

Geografia
 Valderrama, municipalità delle Filippine nella Provincia di Antique

Persone
 Carlos Valderrama, calciatore colombiano
 Wilmer Valderrama, attore statunitense